Northville – città degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Dakota del Sud
Northville – città degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Michigan
Northville – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nello Stato di New York